Inuarullikkat bezeichnet:
 Inuarullikkat (Fjord), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Inuarullikkat (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Inuarullikkat (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland